

Personnalités 

 Henri Frugès, industriel, commanditaire de la cité Frugès et de la maison Frugès ;
 Thalie Frugès (née en 1946), actrice française.

Lieux 

 Cité Frugès, par Le Corbusier, dans la banlieue de Bordeaux, inscrite au patrimoine mondial.
 Maison Frugès, hôtel particulier à Bordeaux, monument historique.

Voir aussi 
 Fruges, commune française, dans le Pas-de-Calais.